North Hills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Hills (Los Angeles)
 North Hills (New York)
 North Hills (Pennsylvania)
 North Hills (West Virginia)